Kompenzator (njem. Kompensator od engl. compensator, prema lat. compensare: ujednačiti, naknaditi) može značiti:
 kompenzator, općenito, je ono (ili onaj) što teži uspostaviti funkcionalnu ravnotežu.
 kompenzator (optika), u optici, je leća ili sustav leća, prizmi, dijafragmi i slično kojima se ispravljaju pogreške u stvaranju slike (na primjer kromatska i sferna aberacija).
 kompenzator (elektrotehnika), u elektrotehnici, je sinkroni električni stroj, posebno građen trofazni sinkroni generator koji služi za kompenzaciju jalove energije potrebne za rad mnogih elektrotehničkih naprava, uređaja i strojeva poput transformatora, asinkronih motora, prigušnica, ispravljača, lučnih peći, fluorescentnih svjetiljki. Jalova induktivna i kapacitivna energija stvarana u sinkronom kompenzatoru omogućuje i regulaciju električnog napona u elektroenergetskoj mreži. Za kompenzaciju jalove energije u industrijskim i distributivnim postrojenjima sve se više koriste električni kondenzatori.
 kompenzator (strojarstvo), u strojarstvu, je strojni dio mehaničkih konstrukcija, postrojenja ili strojeva kojim se smanjuju ili poništavaju sile koje nastaju toplinskim stezanjem ili rastezanjem (dilatiranjem) njihovih dijelova kao posljedice promjene temperature ili slično. Na mjestu ugradbe kompenzator omogućuje međusobne pomake toplinski rastezanih dijelova zahvaljujući vlastitoj elastičnosti ili izvedbi u obliku kliznoga spoja. Gdjekad se cijeli dio postrojenja izvodi tako da dopušta povećane pomake, na primjer kod cjevovoda s pomoću takozvanih dilatacijskih lira u obliku velikoga grčkog slova omega.  Dilatacija (razdvojba)

Izvori